Гагфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гагфорс — місто у Швеції, у лені Вермланд.